Wilhelm Schönherr ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Schönherr (Dirigent) (1902–1975), deutscher Dirigent
 Wilhelm Schönherr (Unternehmer) (1802–1876), deutscher Unternehmer und Maschinenfabrikant